Ел Хиро има више значења:

 Ел Хиро (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хиро (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хиро, Ла Невада (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику